Salmon River (engl. für „Lachsfluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Alaska (Vereinigte Staaten):
 Salmon River (Aniak River) im Bethel Census Area
 Salmon River (Chichagof Island) im Hoonah-Angoon Census Area, auf Chichagof Island
 Salmon River (Glacier Bay) im Hoonah-Angoon Census Area, im Glacier-Bay-Nationalpark
 Salmon River (Hagemeister Island) im Bethel Census Area, auf Hagemeister Island
 Salmon River (Kobuk River) im Northwest Arctic Borough, im Kobuk-Valley-Nationalpark
 Salmon River (Kuskokwim Bay) im Bethel Census Area
 Salmon River (Kuskokwim River) im Yukon-Koyukuk Census Area

weitere Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Salmon River (Connecticut River), in Connecticut 
 Salmon River (Idaho), Nebenfluss des Snake River
 Salmon River (Klamath River), in Kalifornien 
 Salmon River (Lake Champlain), in New York
 Salmon River (Lincoln County, Oregon), Fluss zum Pazifik in Oregon
 Salmon River (Ontariosee, New York), Zufluss des Ontariosees im Bundesstaat New York
 Salmon River (Queets River), auf der Olympic Peninsula (Washington)
 Salmon River (Sandy River), in Oregon

in Kanada:
 Salmon River (Baffin Island), in Nunavut
 Salmon River (Bay d'Espoir), in Neufundland und Labrador
 Salmon River (Bay of Fundy), in Nova Scotia 
 Salmon River (Chedabucto Bay), in Nova Scotia 
 Salmon River (Fortune Bay), in Neufundland und Labrador 
 Salmon River (Fraser River), in British Columbia
 Salmon River (Gander River), in Neufundland und Labrador 
 Salmon River (Grand Lake), in New Brunswick 
 Salmon River (Hare Bay), in Neufundland und Labrador
 Salmon River (Mira River), in Nova Scotia
 Salmon River (Bay of Quinte), Zufluss des Ontariosees in Ontario
 Salmon River (Saint John River), in New Brunswick
 Salmon River (Shuswap Lake), in British Columbia
 Salmon River (Vancouver Island), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten und Kanada:
 Salmon River (Sankt-Lorenz-Strom) in New York (USA) und Québec (Kanada)
 Salmon River (Portland Canal) im Prince of Wales-Hyder Census Area (Alaska) und British Columbia (Kanada)
 
in Australien:
 Salmon River (Arthur River), Nebenfluss des Arthur Rivers im australischen Bundesstaat Tasmanien

Salmon River ist der Name folgender Orte in Kanada:

 Salmon River (Colchester County), in Nova Scotia
 Salmon River (Digby County), in Nova Scotia
 Salmon River (Richmond County), in Nova Scotia

Siehe auch:
 Little Salmon River
 Rivière aux Saumons